ФК Виђев је пољски фудбалски клуб из Лођа. Основан је 1910. године.
Игра у Другој лиги, јер је 2008. испао из прве лиге. Освојио је 4 титуле првака: 1981, 1982, 1996 и 1997. Боје су црвена и бела.

Екипа 

 (К)

Наступи у 1. лиги

Виђев у европским такмичењима

Успеси 
 Прваци Пољске: 1981, 1982, 1996, 1997
 2. место: 1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1995, 1999
 3. место : 1985, 1986, 1992
 Куп Пољске: 1985 
 Суперкуп: 1996

Спољашње везе 

 Сајт екипе

Фудбалски клубови из Пољске
Лођ